Opel Corsa e steht für:
 Opel Corsa aus der Baureihe E, siehe Opel Corsa E
 Opel Corsa-e aus der Baureihe F, siehe Opel Corsa F